Heitz ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Heitz (* 1959), deutscher Jazzmusiker
 Bernhard Heitz (* 1942), österreichischer altkatholischer Bischof
 Berthold Heitz (1900–1987), deutscher Politiker (FDP)
 Christian Heitz (1942–2006), Schweizer Botaniker

 Ferdinand Heitz (1866–1925), Mitinhaber der Fa. Bittrich & Söhne, Vorsteher der Königsberger Kaufmannschaft
 Gerhard Heitz (1925–2021), deutscher Historiker
 Karl Heitz (1900–1977), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Offenburg und Jurist
 Leni Heitz-Frey (1928–1998), Schweizer Zeichenlehrerin, Malerin und Holzschneiderin
 Markus Heitz (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Philipp U. Heitz (* 1939), Schweizer Mediziner
 Renate Heitz (* 1970), österreichische Politikerin, Landtagsabgeordnete von Oberösterreich
 Roland Heitz (* 1957), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Sergius Heitz (1908–1998), deutscher orthodoxer Priester
 Siegfried Heitz (1929–2020), deutscher Geodät
 Thomas Heitz (* 1957), deutscher Jurist, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Walter Heitz (1878–1944), deutscher Heeresoffizier

Siehe auch:

 Heiz